Сезар Діас, (8 грудня 1983, Сетубал, Португалія) — португальський артист цирку (клоун).

Життєпис 
Сезар Діас народився 8 грудня 1983 року у Сетубалі в родині циркових артистів. Талант та наполеглива праця дозволили Сезару виступати з найпрестижнішими цирковими колективами світу. Діас також є лауреатом багатьох циркових конкурсів та фестивалей.

Посилання 
 
 

Клоуни
Уродженці Сетубала
Лауреати нагороди «Бронзовий клоун»